La Copa Campeonato 1917 vide la vittoria finale del Racing Club.

Classifica finale

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1917
Campionato argentino di calcio